Экстракласа 2008/2009 () — 75-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 8 августа 2008 года и закончился 30 мая 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.90minut.pl

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 2008/2009 на 90minut.pl
 Чемпионат Польши 2008/2009 на rsssf.com

2008/2009
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2008 году
Спорт в Польше в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009